Хитров е българска и руска фамилия.

Хитрови са известен ловешко-троянски род:

 Анастас Хитров
 Тома Хитров
 Станчо и Иванка Хитрови от Ловеч – дейци на БРЦК и укриватели на Левски.
 Васил Хитров

Български фамилни имена